xuf – vecchio codice ISO 639-3 della lingua kunfal, ritirato per unione con lingua awngi (ISO 639-3 awn)